Адманнсхаген-Баргесхаген () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Бад-Доберан. Подчиняется управлению Бад Доберан-Ланд. Население составляет 2834 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 15,68 км². Официальный код — 13 0 51 001.

Община Адманнсхаген-Баргесхаген состоит из четырёх деревень: Баргесхаген, Адманнсхаген, Рабенхорст и Штайнбек.

География 
Адманнсхаген-Баргесхаген находится между городами Росток и Бад-Доберан. Через деревню протекает небольшой ручей. Баргесхаген находится на высоте 15 метров над уровнем моря. На территории общины нет лесов, только луга и поля. Практически все прилегающие поля используются в сельскохозяйственных целях.

История 
В 1273 году впервые было упомянут в летописих деревня Штайнбек. Затем также в 1273 Рабенхорст, 1286 — Баргесхаген и в 1302 Адманнсхаген. История этих четырёх деревень тесно связана с монастырем Бад-Доберана, так как эти деревни платили дань монастырю, а деревня Рабенхорст находилась в его собственности.

Близкое расположение к Ростоку и Балтийскому морю привело к росту населения и строительства частных домов после 1990 года. Число жителей с 1993 по 2003 год увеличилось в три раза.

Экономика 
После объединения ГДР с ФРГ в 1990 году на севере Баргесхагена был выделен под застройку крупный участок земли для различных предприятий. В настоящее время там находятся торговые фирмы (строительные и отделочные материалы), строительные и авторемонтные предприятия, офисные здания и складские помещения. На окраине Баргесхагена имеется большое поле, где устраивают несколько раз в году устраивают праздники. Имеется крупный фитнес-центр. Между Баргесхагеном и Адманнсхагеном установлены несколько ветряных электростанций.

Дорожное сообщение 
Деревня Баргесхаген находится непосредственно на трассе Bundesstraße 105.

Ссылки 
 / Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании